Ріо Браво — американський кінофільм 1959 року в жанрі вестерн.

Географія

Ріо-Браво — річка в окрузі Ориндж-Волк.

Ріо-Браво — муніципалітет в департаменті Сучитепекес.

Ріо-Браво — місто і центр однойменного муніципалітету в штаті Тамауліпас.
 Ріо-Браво — муніципалітет в штаті Тамауліпас.

Ріо-Браво — місто у окрузі Вебб штату Техас.